Esses são os resultados do Campeonato da NACAC Sub-23 de Atletismo de 2016 que ocorreram de 15 a 17 de julho de 2016 no Estádio Jorge "Mágico" González, em San Salvador, em El Salvador. Contou com a presença de 305 atletas de 28 nacionalidades distribuídos em 44 provas.

Resultado masculino

100 metros 

Bateria – 15 de julhoVento:Bateria 1: -2.2 m/s, Bateria 2: -2.0 m/s, Bateria 3: -2.1 m/s

Final – 15 de julhoVento:-0.9 m/s

200 metros 

Bateria – 17 de julhoVento:Bateria 1: +0.6 m/s, Bateria 2: +0.7 m/s, Bateria 3: +1.6 m/s

Final – 17 de julhoVento:+0.8 m/s

400 metros 

Bateria – 15 de julho

Final – 16 de julho

800 metros 

Bateria – 16 de julho

Final – 17 de julho

1.500 metros 

15 de julho

5.000 metros 

16 de julho

10.000 metros 

15 de julho

110 metros barreiras 

16 de julhoVento: -0.3 m/s

400 metros barreiras 

Bateria – 16 de julho

Final – 17 de julho

3.000 metros com obstáculos 

17 de julho

Revezamento 4x100 m 

16 de julho

Revezamento 4x400 m 

17 de julho

20 km marcha atlética 

17 de julho

Salto em altura 

17 de julho

Salto com vara 

15 de julho

Salto em comprimento 

15 de julho

Salto triplo 

17 de julho

Arremesso de peso 

17 de julho

Lançamento de disco 

15 de julho

Lançamento de martelo 

16 de julho

Lançamento de dardo 

16 de julho

Decatlo 

16 – 17 de julho

Resultado feminino

100 metros 

Bateria – 15 de julhoVento:Bateria 1: -1.2 m/s, Bateria 2: -1.6 m/s

Final – 15 de julhoVento:-2.0 m/s

200 metros 

Bateria – 17 de julhoVento:Bateria 1: -0.6 m/s, Bateria 2: -0.7 m/s

Final – 17 de julhoVento:+2.6 m/s

400 metros 

Bateria – 15 de julho

Final – 16 de julho

800 metros 

17 de julho

1.500 metros 

15 de julho

5.000 metros 

17 de julho

10.000 metros 

16 de julho

100 metros barreiras 

Bateria – 16 de julhoVento:Bateria 1: -0.6 m/s, Bateria 2: -0.7 m/s

Final – 16 de julhoVento:-1.5 m/s

400 metros barreiras 

17 de julho

3.000 metros com obstáculos 

16 de julho

Revezamento 4x100 m 

16 de julho

Revezamento 4x400 m 

16 de julho

10 km marcha atlética 

17 de julho

Salto em altura 

15 de julho

Salto com vara 

16 de julho

Salto em comprimento 

17 de julho

Salto triplo 

17 de julho

Arremesso de peso 

16 de julho

Lançamento de disco 

15 de julho

Lançamento de martelo 

15 de julho

Lançamento de dardo 

17 de julho

Heptatlo 

15–16 de julho

Ligações externas 

 Site oficial da Associação de Atletismo da América do Norte, Central e Caribe (NACAC)

Resultados